Навережье — деревня в Пожеревицкой волости Дедовичского района Псковской области. 
 Навережье — озеро в Пожеревицкой волости Дедовичского района Псковской области.